South Park est une série télévisée d'animation américaine créée par Matt Stone et Trey Parker ;
 South Park, jeu vidéo inspiré de la série.
 South Park, est une police d'écriture.
 South Park est un parc à l'est de Londres ;
 South Park est un quartier de San Francisco ;
 South Park est un quartier de San Diego.
 South Park est une ville fantôme du Colorado ;
 South Park, quartier de Charlotte en Caroline du Nord
 South Park (Los Angeles), quartier de Los Angeles
 South Park Football Club, un club de football anglais fondé en 1897, il a remporté la  en 2014.